Invalides peut désigner :
 à Berlin :
 le cimetière des Invalides (Invalidenfriedhof)
 la rue des Invalides (Invalidenstraße)

 à Bruxelles :
 le boulevard des Invalides

 à Paris :
 l'hôtel des Invalides
 le quartier des Invalides
 la gare des Invalides
 la ligne des Invalides
 la station de métro Invalides sur les lignes 8 et 13 du métro de Paris
 le boulevard des Invalides
 le pont des Invalides
 la section des Invalides, pendant la Révolution française
 le colloque des Invalides
 l'esplanade des Invalides

Voir aussi 
 Invalide de guerre
 Invalidité